

Toponyme 

 Homestead, Floride, située dans le comté de Miami-Dade ;
 Homestead, Pennsylvanie, située dans la banlieue de Pittsburgh ;
 Homestead, Iowa, CDP du comté d'Iowa ;
 Homestead, un village du Ray, dans le Missouri ;
 Homestead, census-designated place située en Oklahoma.

Autres 
 Le Homestead Act est une loi américaine signée par Abraham Lincoln en 1862.
 Les Homestead Grays étaient un club de baseball américain.
 Le Homestead-Miami Speedway, un circuit de course automobile situé à Homestead.
 Homestead Records est un label indépendant américain spécialisé dans le rock indépendant.